Биллевич — фамилия произошедшая из Литвы. Известные носители:
 Александра Биллевич () — персонаж польского писателя-классика Генрика Сенкевича.
 Йоанна Биллевич (Billewicz, Joanna 1868—1948 — двоюродная сестра Юзефа Пилсудского и генерала Леона Биллевича, супруга Станисловаса Нарутавичюса, который сделал карьеру как литовский политик и участвовал в провозглашении независимой Литвы в 1918.
 Леон Биллевич (польск. Leon Billewicz (1870—1940) — польский генерал.
 Мария Биллевич — мать Юзефа Пилсудского — польского государственного и политического деятеля, первого главы возрожденного польского государства, основателя польской армии; Маршала Польши. См. также 
 Билевич